Люси Макленбург (; род. 24 августа 1991, Хаверинг,Лондон, Великобритания) — британская гламурная модель, актриса и предприниматель.

Ранняя жизнь 
Родилась 24 августа 1991 года в Хаверинге, Лондон, Англия.

Карьера

Единственный путь в Эссекс 
Известность Макленбург пришла после того, как она стала участницей сериала реалити-шоу  «». Там она исполнила роль девушки, работающей моделью в агентстве Lauren G. Потом она начала строить отношения с . После разрыва с Райтом начала встречаться с .

Также открыла свой собственный магазин 'Lucy’s Boutique'.

Кувырки 
Была в отношениях с актёром сериала «» .

Личная жизнь 
Встречалась с , а затем была в отношениях с Луисом Смитом. Также встречалась с участником The Wanted .

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Предприниматели Великобритании
Фотомодели Великобритании